Lige her lige nu er det andet studiealbum af den danske singer-songwriter Rasmus Walter, der blev udgivet den 4. marts 2013 på Playground Music. Albummet affødte singlehittet "Endeløst", der har modtaget guld for både download og streaming.

Spor

Kilder 

Album fra 2013
Rasmus Walter-album